Mitchie Brusco, skateur américain.
 Yves Brusco, bassiste et guitariste français.